Castromonte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castromonte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castromonte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar